Blanche d’Anjou peut désigner plusieurs personnes :
 Adélaïde d'Anjou, dite Blanche, (947-1026), fille de Foulques II d'Anjou ;
 Ermengarde d'Anjou, dite Blanche, (vers 1018-1076), fille de Foulques III d'Anjou et femme de Geoffroy II de Gâtinais ;
 Blanche d'Anjou ou Blanche d'Anjou-Sicile (1250-1269), fille de Charles  de Sicile et femme de Robert III de Flandre ;
 Blanche d'Anjou ou Blanche d'Anjou-Sicile (1280-1310), fille de Charles II d'Anjou et femme de Jacques II d'Aragon ;
 Blanche d'Anjou ou Blanche d'Anjou-Tarente (?-1338), fille de Philippe  de Tarente.

Voir aussi 
 Blanche de France

Homonymie dynastique